HF steht für:
 chemische Summenformel für Fluorwasserstoff und Flusssäure
 U-Bahnhof Fürth Hardhöhe, U-Bahnhof in Fürth
 Halbfinale im Sport, siehe K.-o.-System #Beispiel
 Hamburg-Finkenwerder
 Hamburger Format, Ziegelsteinformat, siehe Backstein #Auswahl an Ziegelformaten
 Hämofiltration (Hemofiltration)
 Air Côte d’Ivoire als IATA-Code
 Hartree-Fock-Methode, ein Näherungsmethode der Quantenmechanik
 Hauptfeldwebel
 Heeresfeldbahn, ein militärisches Bahntransportmittel
 Heeresfeldbahnlokomotive
 Herzfrequenz
 high frequency im Englischen, siehe Kurzwelle
 Hochfrequenz in der Elektrotechnik
 Höhere Fachschule (Schweiz)
 Holstein-Friesian, eine Rinderrasse, siehe Holstein-Rind
 Hörfunk
 Human Factors, menschliche Einflussfaktoren in sozio-technischen Systemen
 have fun (englisch für „viel Spaß“) im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #H
 Hundeführer
 Künstlersignatur (Monogramm) des Exlibris- und Buchkünstlers Heinz Fiermann

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Herford 
 Großbritannien: Bournemouth
 Norwegen: Tynset in der Provinz Innlandet
 Österreich: Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
 Ungarn: Ungarische Streitkräfte (Magyar Honvédség)

Hf steht für:
 Hafnium, ein chemisches Element
 Heeresfeldwagen, mit Pferden bespannte Transport- und Versorgungsfahrzeuge der deutschen Heere

h.f. steht für:
 high fill, ein Füllstand (Weinflasche)
 Hlutafélag, die isländische Form einer Aktiengesellschaft (auch hf. oder h/f)

Siehe auch:

Abkürzung